Michael E. Brown – amerykański astronom
 Michael Stuart Brown – amerykański genetyk
 Michael Brown – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Michele Brown – australijska lekkoatletka specjalizująca się w skoku wzwyż